Palocabildo kan syfta på:

Colombia 

 Palocabildo (kommun), Tolima, 
 Palocabildo (ort), Tolima,